Post Oak ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Post Oak (Illinois)
 Post Oak (Missouri)
 Post Oak (Oklahoma)
 Post Oak (Tennessee)
 Post Oak (Houston County, Texas)
 Post Oak (Virginia) im Spotsylvania County
 Post Oak Bend City, Texas
 Post Oak Bend, Texas 

Siehe auch:
 Post Oak Creek